Первая Федеральная Лига Югославии 1950 () — 21-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1950
Югославия
Спорт в Югославии в 1950 году